Botão-de-ouro pode referir-se a diversas flores diferentes:

Ranunculus repens - planta herbácea, com flor amarela-dourada, presente na grande maioria da Europa, América, Norte de África e Austrália

 Unxia kubitzkii - planta herbácea, com flor amarela, natural do Brasil